Plaats in Indonesië
 Lemahbang (Jumapolo), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Lemahbang (Kismantoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Lemahbang (Pasrepan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Lemahbang (Sukorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java